Newtonia ist die Bezeichnung für:

 (662) Newtonia, ein Asteroid
 Newtonia (Missouri), ein Dorf im Newton County, Missouri, Vereinigte Staaten
 Newtonia (Pflanzengattung), eine Gattung der Mimosengewächse
 Newtonia (Tiergattung), eine Gattung der Singvögel
 Newtonia Township, ein Township im Shannon County, Missouri, Vereinigte Staaten